Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Ericsson Open) van 2001 vond plaats van woens­dag 21 tot en met zaterdag 31 maart 2001 in de Ameri­kaanse stad Miami. Het was de zeven­tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2001. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen 32 speelsters uit de top 40 deel.

De als eerste geplaatste Zwitserse titelverdedigster Martina Hingis wist door te dringen tot de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als vierde geplaatste landgenote Jennifer Capriati in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Williams wist voor de derde keer het toer­nooi van Miami op haar naam te schrij­ven. Het was haar zestiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 375.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het elfde reekshoofd – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde en wist door te dringen tot de vierde ronde, waarin zij het moest afleggen tegen de Amerikaanse Serena Williams. De andere Belgische, Justine Henin, was als veertiende geplaatst – ook zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, won haar openingspartij in de tweede ronde en bereikte zo de derde ronde, waarin zij de duimen moest leggen voor de Italiaanse Tathiana Garbin.

De Nederlandse Miriam Oremans kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Julie Halard en Ai Sugiyama had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sugiyama speelde samen met Nicole Arendt, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij verloren in de eerste ronde van het Nederlandse team Boogert / Oremans.

Het als derde geplaatste duo Arantxa Sánchez Vicario en Nathalie Tauziat won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Lisa Raymond en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daar­naast 61 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Tauziat 22.

De Belgische Els Callens speelde samen met Meghann Shaughnessy (VS), met wie zij het zesde reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen. Het Belgische team Kim Clijsters / Laurence Courtois had de eerste ronde als eindstation.

Het Nederlandse team Kristie Boogert / Miriam Oremans wist door te dringen tot de halve finale, waarin ook zij werden geklopt door de latere winnaressen. Hun landgenote Caroline Vis, die samenspeelde met de Oezbeekse Iroda Tulyaganova, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Miami 2001
Miami